Двузубец:
 Двузубец — русское народное название Череды трёхраздельной (латинское название — Bídens tripartíta), однолетнее травянистое растение; вид рода Череда (Bidens) семейства Астровые (Asteraceae), типовой вид этого рода.
 Двузубец — атрибут Аида в древнегреческой мифологии.
 Двузубец — один из знаков Рюриковичей.